Aldo Bufi Landi – attore italiano di teatro, cinema e televisione.
 Ylli Bufi – politico albanese.